Сферы Хэллина () — теория журналистской объективности, предложенная историком журналистики Дэниелом К. Хэллином в книге «Запрещенная война. СМИ и Вьетнам» (The Uncensored War: The Media and Vietnam, 1986), в которой он объясняет механизм освещения Вьетнамской войны (1957—1975) в медиа. Хэллин делит политический дискурс на три сферы: сферу консенсуса, сферу легитимной полемики и сферу отклонения. Сфера консенсуса предполагает согласие журналистов с общественным мнением. Сфера легитимной полемики соотносится с политическими прениями, при этом журналисты не тяготеют к какой-либо позиции и сохраняют нейтралитет. Предметы обсуждения, входящие в сферу отклонения, выпадают из политического дискурса сферы легитимной полемики, и журналисты могут игнорировать их. Границы между этими сферами изменяются по мере того, как меняется общественное мнение.

Сферы Хэллина в немалой степени соотносятся с моделью окна Овертона (окна дискурса) — концепцией наличия рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях с точки зрения общественной морали, автором которой является американский юрист Джозеф Овертон. Эта концепция связана с общественным мнением в целом и предлагает изменяющуюся шкалу общественного мнения (от «немыслимо» до «действующая норма») касательно любого вопроса.

В своей работе Хэллин использовал концепцию фреймов для описания освещения вопросов и реакции на них в обществе. Хэллин также обращался и к феномену коридора мнений, при котором сфера общественного мнения сужается, и позиции и взгляды, выходящие за эту сферу, приравниваются к отклонению.

«Запрещенная война. СМИ и Вьетнам» 
Книга Дэниела Хэллина «Запрещённая война. СМИ и Вьетнам» вышла в 1986 году, спустя десятилетие после окончания войны во Вьетнаме.

Существовало расхожее мнение о Вьетнамской войне, сформулированное журналистом Робертом Элегантом: «Впервые в современной истории исход войны был определен не на поле битвы, а на печатной странице и, прежде всего, на экране телевизора». В своей книге Хэллин подверг анализу освещение войны в New York Times в период с 1961 по 1965 год и на телевидении в выпусках вечерних новостей с августа 1965 по январь 1973 и поставил под вопрос это утверждение Элеганта.
Проанализировав механизм работы СМИ в период войны, Хэллин пришёл к выводу, что управление медиа в условиях демократического общества со стороны государства легко осуществимо, и СМИ начинают сомневаться в политической повестке только тогда, когда само правительство ведёт себя нерешительно.
В книге Хэллин предлагает разделить политический дискурс на три сферы и подробно описывает каждую из них.

Описание теории

Сфера консенсуса 
Сфера консенсуса включает в себя те темы и позиции, по которым в обществе существует почти полное единогласие или же освещение которых не вызывает негативной реакции. В рамках этой сферы журналисты «свободно обращаются к местоимению ‘мы’ в генерализованных высказываниях и принимают как должное общие ценности и общие предположения». В качестве примера могут выступать свобода слова, отмена рабства или права человека. Для освещения этих тем «журналисты не вынуждены представлять противоположную точку зрения или выступать в роли незаинтересованных наблюдателей».

Сфера легитимной полемики 
Взгляды осведомлённых людей касательно тем в рамках этой сферы разнятся. Поэтому, с одной стороны, эти темы являются наиболее важными для освещения, с другой стороны — освещая эти темы, журналисты должны оставаться непредвзятыми, нежели чем придерживаться той или иной точки зрения. Как подчёркивает Шадсон, Хэллин в своём исследовании утверждает, что приверженность журналистики объективности всегда разделялась и не была однородной: в определённой сфере — в сфере легитимной полемики — журналисты осознанно стремятся быть объективными и незаинтересованными.

Сфера отклонения 
Журналисты отвергают темы, находящиеся в этой сфере, поскольку считают их малозначительными для всеобщего рассмотрения. Эти темы воспринимаются как безосновательные, табуированные или настолько незначительные в последствиях после освещения, что они и не становятся инфоповодами. Хэллин утверждает, что в сфере отклонения «журналисты также отходят от принятых норм объективного освещения и чувствуют себя вправе относиться к данным темам, как к маргинальным, смехотворным, опасным или смешным людям и группам, которые выходят далеко за пределы диапазона отклонений, принимаемых за легитимные».

Применение теории 
Крэйг Уоткинс использует теорию Хэллина при исследовании освещения в новостях ABC, CBS и NBC «Марша миллиона мужчин» — марш афроамериканцев на Вашингтон 16 октября 1995 года. Уоткинс анализирует доминирующие практики формирования фреймов (определение проблемы, риторические приёмы, используемые источники и изображения), который журналисты используют для осмысления конкретного выражения политического протеста. Он полагает, что сферы Хэллина — это способ, с помощью которого медийные практики фрейминга формируют специфические вещательные контексты, а каждая конкретная сфера разрабатывает собственный выраженный стиль подачи новостей с помощью разных риторических тропов и дискурсов.

Пирс Робинсон использует сферы Хэллина в связи с полемикой о том, насколько средства массовой информации служат интересам элиты или, наоборот, играют важную роль в формировании политической повестки и последствий политических решений. Его статья обращается к сферам Хэллина как к примеру отношений между медиа и государством, которые подчёркивают теоретические и эмпирические недостатки тезиса о «производстве согласия» (Н. Хомски, Р. МакЧесни) . Робинсон настаивает на том, что необходимо более тонкое и двунаправленное понимание направления влияния между государством и СМИ, опирающееся на существующие теоретические объяснения, а не отвергающее их.

Критика 
Теория Хэллина предполагает относительно гомогенизированную медиасреду где большинство производителей контента пытаются достичь наибольшего числа потребителей. Более раздробленный медиаландшафт может оспорить это предположение, ведь разные аудитории могут относить темы к разным сферам. Это соотносится с концепцией пузыря фильтров, которая подразумевает, что многие потребители медийного контента предпочитают ограничивать своё потребление теми областями консенсуса и отклонения, которые они сами выбирают.

См. также 
 Спираль молчания
 Конформность
 Военный корреспондент
 Эксперимент Аша
 Гражданская война
 Молчаливое большинство

Примечания 

Социология
Представление знаний
Общественное мнение
Журналистика
Пропаганда